Hem (Drechterland), een dorp in de gemeente Drechterland (Noord-Holland)
Hem (Frankrijk), een plaats in het Franse departement Nord
Hem (Denemarken), plaats in Denemarken
Hem (Noorwegen), plaats in Noorwegen
Hem (parochie, Mariagerfjord)
Hem (parochie, Skive)
Hem (rivier), een rivier in Frankrijk
Hem (band)
Hem (raga) een Hindoestaanse raga
-hem, toponiem
Historische Encyclopedie Maastricht (HEM)

Zie ook
De Hem (doorverwijspagina)
Hembrug (doorverwijspagina)
't Hemke, een landgoed bij Sint Odiliënberg in de Nederlandse provincie Limburg
Hemmen